De Grand Prix-wegrace van Australië 2014 was de zestiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2014. De race werd verreden op 19 oktober 2014 op het Phillip Island Grand Prix Circuit nabij Phillip Island, Australië.

Uitslag

MotoGP

Moto2

Moto3

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2014
Australië